Вале́рий Влади́мирович Фо́кин (род. 28 февраля 1946, Москва, СССР) — советский и российский режиссёр, актёр и педагог. Художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) с 2003 года.

Народный артист Российской Федерации (1996). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии РСФСР им. Станиславского (1987) и трёх Государственных премий РФ (1994, 2000, 2003).

Биография 
Родился 28 февраля 1946 года в Москве.

В 1970 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Б. Е. Захавы и М. Р. Тер-Захаровой).

С 1970 по 1985 годы — режиссёр МДТ «Современник». Параллельно с работой в «Современнике» ставил спектакли в других московских театрах: «Вечера на хуторе близ Диканьки» по Гоголю (ЦДТ, 1976), «С весной я вернусь к тебе» А. Н. Казанцева (студия О. П. Табакова, 1978), «Лица» М. А. Мишина (театр «Сатирикон», 1983).

С 1985 по 1991 годы возглавлял Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой.

В 1991 году стал художественным руководителем и генеральным директором Творческого центра им. Вс. Мейерхольда, с сентября 2011 года является Президентом ЦИМ.

С 2003 года — художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Ставил спектакли в Польше, Венгрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, США.

С января 2012 года член «Народного штаба» (по Москве) кандидата в президенты Владимира Путина. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего премьер-министра Владимира Путина.
	 
11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Личная жизнь 
Бывшая жена — актриса Ольга Барнет (1951—2021). Вместе учились в Щукинском училище. Студенческий брак, который продлился недолго.

Бывшая жена — приёмная дочь З. Е. Гердта Екатерина Правдина.

Сыновья Орест (род. 1978), Кирилл (род. 1995)

Внучки Татьяна (род. 2003) и Мария (род. 2005).

Театральные работы

Московский театр «Современник» 
  — «Валентин и Валентина», по пьесе М. М. Рощина
  — «С любимыми не расставайтесь», по пьесе А. М. Володина
 1973 — «Провинциальные анекдоты», по пьесе А. В. Вампилова
  — «Погода на завтра», по пьесе М. Ф. Шатрова (совместно с Г. Б. Волчек и И. Л. Райхельгаузом)
  — «Четыре капли», по пьесе В. Розова
  — «И пойду! И пойду!», композиция Ю. Ф. Карякина по произведениям Ф. М. Достоевского
 1976 — «Не стреляйте в белых лебедей», по повести Б. Л. Васильева
 1978 — «Гамлет», по пьесе В. Шекспира
 1978 — «Монумент», по маленькому роману Э. Ветемаа
  — «Вкус черешни», по пьесе А. Осецкой (совместно с М. Я. Али-Хусейном)
  — «Мы не увидимся с тобой», по пьесе К. М. Симонова
 1979 — «Поиск 891», по пьесе Ю. С. Семёнова (совместно с Г. Волчек и М. Али-Хусейном)
  — «Лоренцаччо», по пьесе А. дё Мюссе
  — «Любовь и голуби», по пьесе В. П. Гуркина
  — «Ревизор», по пьесе Н. В. Гоголя
  — «Риск», по пьесе В. П. Гуркина по мотивам романа О. М. Куваева «Территория» (совместно с Г. Б. Волчек)
  — «Кто боится Вирджинии Вулф?», по пьесе Э. Олби
  — «Навеки девятнадцатилетние», по повести Г. Я. Бакланова
  — «Карамазовы и ад», по пьесе Н. Ю. Климонтовича на темы позднего Ф. М. Достоевского
  — «Шинель», по повести Н. В. Гоголя

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой 
 1986 — «Говори!», инсценировка А. М. Буравского по очеркам В. В. Овечкина «Районные будни»
 1986 — «Последний посетитель» В. Дозорцева
  — «Спортивные сцены 1981 года», по пьесе Э. С. Радзинского — пресса
  — «Второй год свободы», по пьесе А. М. Буравского — программка — резензия
  — «Приглашение на казнь», по роману В. В. Набокова
  — «Бесноватая», пьеса Н. Ю. Климонтовича по роману Ф. М. Достоевского «Идиот»

Центр им. Вс. Мейерхольда 
 «Мистерия Сидур» ()
 «Нумер в гостинице города NN», по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» (; Государственная премия РФ, «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру, «Золотая маска» за лучший спектакль сезона)
 «Превращение» по Ф. Кафке (совместно с театром «Сатирикон», ; «Хрустальная Турандот» за лучший спектакль сезона, «Золотая маска» за лучшую мужскую роль)
 «Ещё Ван Гог…» (совместно с композитором Александром Бакши, Театром О. Табакова, балетной труппой Андросова «Русские сезоны» и приглашенными музыкантами О. Ведерниковым, Л. Ходжа-Эйнатяном, В. Пономарёвым и др., Третий Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, )
 «Арто и его двойник» В. Семеновского (2002)

Александринский театр 

  — «Ревизор» Николая Гоголя
  — «Двойник» Фёдора Достоевского
  — «Живой труп» Льва Толстого
  — «Женитьба» Николая Гоголя
  — «Ксения. История любви» Вадима Леванова
  — «Гамлет» Уильяма Шекспира
  — «Ваш Гоголь» (по произведениям Николая Гоголя)
  — «Литургия ZERO» по роману Фёдора Достоевского «Игрок»
  — «Невский проспект. Городские этюды» (по произведениям Николая Гоголя)
  — «Маскарад. Воспоминания будущего» по драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и одноимённому спектаклю Вс. Мейерхольда 1917 г.
  — «Третий выбор» по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп» (вторая редакция спектакля «Живой труп»)
  — «Сегодня. 2016 — …» по повести К. Фокина «Огонь» (Новая сцена Александринского театра)
  — «Ваш Гоголь. Последний монолог» (в спектакле использованы тексты Н. В. Гоголя. Новая сцена Александринского театра)
  — «Швейк. Возвращение» по мотивам романа Я. Гашека. Драматург — Т. Рахманова
  — «Блаженная Ксения. История любви» по пьесе В. Леванова «Блаженная Ксения Петербургская в житии» (вторая редакция спектакля «Ксения. История любви»)
  — «Рождение Сталина». В основе сценической композиции — исторические материалы, фрагменты из романа Ф. М. Достоевского «Бесы», а также тексты современных авторов
  — «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство». Онлайн-перформанс по пьесе Б. Акунина. Валерий Фокин — художественный куратор проекта
  — «Честная женщина» по тексту К. Фокина (Новая сцена Александринского театра)

Другие театры 
 «Лица» М. Мишина (Государственный Театр миниатюр, 1983)
 «С весной я вернусь к тебе» А. Казанцева (Студия О.Табакова, 1978)
 «Последняя ночь последнего царя» Э. С. Радзинского (театральное агентство «БОГИС», )
 «Анекдоты» по произведениям Ф. М. Достоевского, А. В. Вампилова (Театр О. П. Табакова, )
 «Наш человек» А. Н. Островского (Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», )
 «Татьяна Репина» А. П. Чехова (Авиньонский фестиваль совместно с МТЮЗ, )
 «Старосветская любовь» Н. В. Коляды по Н. В. Гоголю (частная антреприза, ).
 «Воздушный город» (Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» и драматический театр г. Варны «Стоян Бъчваров», )
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского (Большой театр России. Новая сцена)

Зарубежные театры 

 В. Розов «Четыре капли» (Театр им. Кохановского, г. Ополе, Польша, 1976)
 А. Вампилов «Старший сын» (Театр им. Кохановского, г. Ополе, Польша, 1978)
 Н. Гоголь «Ревизор» (Театр им. Ст. Ярача, Лодзь, Польша, 1980)
 А. Вампилов «Старший сын» (Национальный театр г. Печ, Венгрия, 1984)
 А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске» (Театр Хаюдза, Токио, Япония, 1987)
 А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске» (Актерский театр, Сент-Пол, США, 1989)
 Н. Климонтович «Идиот» (по Ф. Достоевскому) (Театр Хаюдза, Токио, Япония, 1989)
 М. Горький «Васса Железнова» (2-й вариант) (Театр «Три-бюне», Штутгарт, Германия, 1991)
 Н. Гоголь «Женитьба» (Театр им. Ст. Ярача, Лодзь, Польша, 1991)
 Л. Устинов «Змеиный остров» (Театр «Ам Ноймаркт», Цюрих, Швейцария, 1992)
 Н. Гоголь «Мертвые души» (Театр им. Ю. Словацкого, Краков, Польша, 1993)
 М. Горький «Васса Железнова» (Высшая актёрская школа, Краков, Польша, 1993)
 Ф. Достоевский «Бобок» (Театр им. Ю. Словацкого, Краков, Польша, 1993)
 А. Островский «Наш человек» (Театр им. Ю. Словацкого, Краков, Польша, 1994)
 А. Островский «Наш человек» (по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты») (Театр Польский, Вроцлав, Польша, 1998)
 А. Чехов «Три сестры» (Финский Национальный театр, Хельсинки, 1999 г. — Специальный приз Х Международного театрального фестиваля «Балтийский Дом»)
 А. Чехов «Свадьба» (Театр им. Ст. Ярача, Лодзь, Польша, 2001)
 Эсхил «Семеро против Фив» (Дюссельдорфский драматический театр, Германия, 2002)
 Ф. Кафка «Превращение» (Театральный Центр в Шизуока, Япония, 2003)
 Н. В. Гоголь «Женитьба» (Центр искусств Арко, Сеул, Южная Корея, 2005)
 «Троянки» по трагедии Еврипида (премьера состоялась на сцене античного амфитеатра Археологического парка Pausilypon в рамках театрального «Наполи фестиваль» (Napoli Teatro Festival Italia) 2 июня 2016 г., спектакль создан в соавторстве с режиссёром Н. Рощиным)
 «Крокодил» (A Krokodilus) по рассказу Ф. М. Достоевского (Венгерский Национальный театр (Nemzeti Színház), Будапешт. 2016)

Фильмография (неполная) 
  — «Домби и сын» (по Ч. Диккенсу)
  — «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» (по Н. В. Гоголю)
  — «Кузен Понс» (по О. Бальзаку)
  — «Транзит» (по сценарию Л. Г. Зорина)
  — «Тамбовская казначейша» (по М. Ю. Лермонтову)
  — «Басни» (по И. А. Крылову)
  — «Превращение»
 2021 — «Петрополис»

Награды и премии 

 Заслуженный деятель искусств Польши (1979)
 Заслуженный артист РСФСР (12 июня 1984)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1987) — за постановку спектакля «Говори…» по В. В. Овечкину на сцене МАДТ имени М. Н. Ермоловой
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 года (в области театрального искусства) (29 мая 1995 года) — за спектакль Творческого центра имени Вс. Мейерхольда «Нумер в гостинице города NN» (Н. В. Гоголь «Мертвые души»).
 Народный артист Российской Федерации (29 января 1996) — за большие заслуги в области искусства
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года (в области просветительской деятельности) (6 июня 2001) — за сохранение, изучение и развитие творческого наследия Вс. Мейерхольда, создание Театрально-культурного центра имени Вс. Мейерхольда.
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2003 года (в области театрального искусства) (12 июня 2004) — за спектакль Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина (Александринского) «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя.
 Благодарность Мэра Москвы (17 февраля 2006) — за большие творческие достижения в развитии театрального искусства, активную общественную деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (28 февраля 2006) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Благодарность Президента Российской Федерации (27 июня 2007) — за большой вклад в развитие театрального искусства
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XL лет (8 октября 2008) — за многолетнюю плодотворную работу по развитию театрального искусства в городе Москве
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2 июня 2010) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Благодарность Мэра Москвы (24 февраля 2011) — за большой вклад в развитие театрального искусства и в связи с 65-летием со дня рождения
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (22 ноября 2011) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (18 января 2016) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и театрального искусства
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (7 февраля 2017) — за создание спектакля «Маскарад. Воспоминания будущего» по драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Вс. Мейерхольда 1917 года
 Офицер ордена Звезды Италии (2017 год, Италия)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (6 февраля 2021) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Искусств и литературы (12 ноября 2021, Франция) — за внимание к искусству 5-й республики и за выдающийся вклад в укрепление национальных отношений
 Лауреат премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2022)

Литература 
 Чепуров А. Валерий Фокин. — Москва: Молодая гвардия, 2021—432 с. — ISBN 978-5-235-04455-5

Примечания

Литература 
 Бе­се­ды о про­фес­сии. Ре­пе­ти­ции. СПб., 2006.
 Алек­сан­д­рин­ский «Ре­ви­зор» В. Фо­ки­на: Ро­ж­де­ние спек­так­ля. СПб., 2005;
 Че­пу­ров А. А. Го­го­лев­ские сю­же­ты В. Фо­ки­на. СПб., 2010;
 Бо­гда­но­ва П. Ре­жис­се­ры-се­ми­де­сят­ни­ки: Куль­ту­ра и судь­бы. М., 2014.

Ссылки 
 Валерий Фокин на сайте Центра имени Вс. Мейерхольда
 Валерий Фокин на сайте Александринского театра
 Валерий Фокин в программе «Встречи на Моховой» — 6 декабря 2009 — видео
 Москвичёва Т. Валерий Фокин. «Ваш Гоголь». Александринский театр // Портал об искусстве ОКОЛО

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Александринский театр
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Педагоги ГИТИСа
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств